Бачата:

 Бачата — музыкальный жанр.
 Бачата (танец) — танец.